Bellerive kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bellerive (ort i Australien), Tasmanien, Clarence,

Frankrike 

 Bellerive-sur-Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Bellerive, Vaud, ort,

USA 

 Bellerive (ort i USA), Missouri, Saint Louis County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar